Шунги — топоним

 Шунги, Шунгский погост — местность в Олонецкой губернии Российской Империи, ныне  село Медвежьегорского района Республики Карелия РФ.
 Шунги (фр. Choungui) — деревня в заморском департаменте Франции Майотта.
 Шунги (фр. Choungui) — вулкан характерной конической формы, расположенный в заморском регионе Франции Майотта.